Ricard steht für:

 Ricard, eine Pastis-Marke

Ricard ist der Familienname folgender Personen:
 Anouk Ricard (* 1970), französische Illustratorin, Comicautorin und Animatorin 
 Florence Ricard, französische Filmeditorin
 Fortunatus Fip Ricard (1923–1996), US-amerikanischer Jazztrompeter
 Hámilton Ricard (* 1974), kolumbianischer Fußballspieler
 Jean-Pierre Ricard (* 1944), französischer Kardinal und Erzbischof von Bordeaux
 John Huston Ricard (* 1940), US-amerikanischer römisch-katholischer Bischof
 Louis-Xavier de Ricard (1843–1911), französischer Schriftsteller und Journalist
 Matthieu Ricard (* 1946), französischer Molekularbiologe und buddhistischer Mönch
 Nicolas Xavier de Ricard (1726–1812), französischer Brigadegeneral und Kommandant von St. Lucia
 Patrick Ricard (1945–2012), französischer Unternehmer
 Patrick Ricard (Footballspieler) (* 1994), US-amerikanischer Footballspieler
 Paul Ricard (1909–1997), französischer Unternehmer
 René Ricard (1946–2014), US-amerikanischer Dichter, Kunstkritiker und Maler
 Robert Ricard (1900–1984), französischer Historiker und Romanist
 Théogène Ricard (1909–2006), kanadischer Wirtschaftsmanager und Politiker
 Vincent Ricard (* 1985), französischer Bobfahrer

Siehe auch:
 Rickard